A Don't Back Down a The Beach Boys egyik dala, Brian Wilson és Mike Love szerzeménye, amit először az All Summer Long című lemezükön jelentettek meg, valamint a Four by the Beach Boys című középlemezükön. Ez a szám a Beach Boys utolsó olyan száma ami a szörfözésről szól, egészen a „Do It Again”-ig. A dal másik verziója megtalálható a Little Deuce Coupe/All Summer Long CD-n. A dalt később feldolgozta a The Queers együttes is a Don’t Back Down albumukon.

A dal felépítése

A dal eredetileg Asz-dúrban van, viszont a refrén már A-dúrban, ami mutatja Brian zsenialitását hogyan csúszott át észrevétlenül egy kis szekunddal feljebb. A dal maga elég rövid ami jellemző is a korábbi Beach Boys dalokra viszont harmóniailag nagyon gazdag. Dave Marsh a „The Heart of Rock and Soul” könyvében azt írja a dalról hogy: „10-szer elbűvölőbb, mint a Surf’s Up”.

Zenészek

 Brian Wilson - szólóvokál
 Mike Love - szólóvokál

Kapcsolódó szócikkek 
 A The Beach Boys dalainak listája

Külső hivatkozások
 A The Queers feldolgozása

Beach Boys-dalok